Bredendiek ist der Name von

 Hein Bredendiek (1906–2001), deutscher Kunsterzieher, Maler und Schriftsteller
 Walter Bredendiek (1926–1984), deutscher Hochschullehrer für Kirchengeschichte und Funktionär der DDR-CDU